Mark 50 — американская малогабаритная 324-мм противолодочная торпеда, предназначенная для уничтожения быстроходных подводных лодок с глубиной погружения до 600 м. Разрабатывалась для замены Mk 46 в качестве стандартной лёгкой торпеды ВМС США, однако в связи с окончанием холодной войны предпочтение было отдано более дешёвой торпеде Mk 54.

Торпеда оснащена паровым двигателем с циклом Ренкина и забортной водой в качестве теплоносителя. Топливом является металлический литий, окислителем — сжатый газообразный гексафторид серы. Торпеда приводится в движение водомётным движителем.

В боевой части торпеды находится 45 кг пластического взрывчатого вещества HE.

Всего произведено около 1000 торпед этого типа.

См. также 
 :en:Sting Ray torpedo

Примечания

Ссылки 
 MK-50 Advanced Lightweight Torpedo via FAS
 USA Torpedoes since World War II — navweaps.com
 United States of America Torpedoes since World War II
 U.S. Navy Torpedoes.

Торпеды калибра 324 мм
Торпеды США
Торпеды надводных кораблей
Авиационные торпеды
50 M
50 M
50 M